Тонкобрюхи () — род двукрылых насекомых из семейства ктырей.

Внешний вид 
У этих мух длинные и тонкие тела. Брюшко цилиндрическое, длиннее сложенных крыльев. Задние ноги обычно очень длинные. Взрослые особи живут на лугах и в подлеске.

Места обитания 
Род встречается почти во всем мире, особенно в субтропических и тропических регионах Азии и южной части Тихого океана. Известно не менее 250 видов. В Европе видов мало. В Нидерландах наблюдались Leptogaster guttiventris, Leptogaster cylindrica и Leptogaster subtilis.

Некоторые виды 
 L. abdominalis Hsia, 1949
 L. acanthozona Janssens, 1954
 L. aegra Martin, 1957
 L. aestiva White, 1914
 L. affinis Lehr, 1972
 L. aganniphe Janssens, 1957
 L. agrionina Speiser, 1910
 L. albimana Walker, 1858
 L. albitarsis (Macquart, 1846)
 L. altacola Martin, 1957
 L. angelus Osten-Sacken, 1881
 L. angustilineola Martin, 1964
 L. annulipes Walker, 1855
 L. antennalis Janssens, 1954
 L. antenorea (Lioy, 1864)
 L. antipoda Bigot, 1879
 L. antiquaria Martin, 1964
 L. apicalis Enderlein, 1914
 L. appendiculata Hermann, 1917
 L. arborcola Martin, 1957
 L. arenicola James, 1937
 L. arida Cole in Cole & Lovett, 1919
 L. aridus Cole, 1919
 L. aristalis Janssens, 1957
 L. armeniaca Paramonov, 1930
 L. atridorsalis Back, 1909
 L. augusta Hsia, 1949
 L. auripulverella Séguy, 1934
 L. australis Ricardo, 1912
 L. autumnalis White, 1916
 L. bahamiensis Scarbrough, 1996
 L. bancrofti Ricardo, 1912
 L. basalis Walker, 1855
 L. basilaris Coquillett, 1899
 L. basilewskyi Janssens, 1955
 L. bengryi Farr, 1963
 L. biannulata Martin, 1964
 L. bicolor (Macquart, 1848)
 L. bilobata Hermann, 1917
 L. bivittata Lehr, 1975
 L. brevicornis Loew, 1872
 L. brevitarsis Hardy, 1935
 L. breviventris Theodor, 1980
 L. calceata Engel, 1925
 L. californica Martin, 1957
 L. calvimacula Martin, 1964
 L. candidata Séguy, 1930
 L. canuta Martin, 1964
 L. carolinensis Schiner, 1866
 L. carotenoides Tomasovic, 1999
 L. cilipes Frey, 1937
 L. cingulipes Walker, 1849
 L. clavistyla (Rondani, 1848)
 L. coarctata Hermann, 1917
 L. coloradensis James, 1937
 L. collata Martin, 1964
 L. concava Martin, 1964
 L. concinnata Williston, 1901
 L. coniata Oldroyd, 1960
 L. cracens Martin, 1964
 L. crassipes Hsia, 1949
 L. crassitarsis Frey, 1937
 L. cressoni Bromley, 1942
 L. crinita (Martin, 1957)
 L. crocea Williston, 1901
 L. crockeri Curran, 1936
 L. cultaventris Martin, 1957
 L. curvivena Hsia, 1949
 L. cylindrica
 Grasjager (De Geer, 1776)
 L. cheriani Bromley, 1938
 L. dasyphlebia Martin, 1964
 L. decellei Oldroyd, 1968
 L. diluta Martin, 1964
 L. dissimilis Ricardo, 1912
 L. distincta Schiner, 1867
 L. doleschalli Oldroyd, 1975
 L. dorsopicta Hsia, 1949
 L. ealensis Janssens, 1954
 L. elbaiensis Efflatoun, 1937
 L. elongata Martin, 1964
 L. entebbensis Oldroyd, 1939
 L. erecta Meunier, 1906
 L. eudicrana Loew, 1874
 L. eudicranus Loew, 1874
 L. evanescens Janssens, 1954
 L. exacta Walker, 1861
 L. falloti Théobald, 1937
 L. faragi Efflatoun, 1937
 L. ferruginea Walker, 1855
 L. fervens Wiedemann, 1830
 L. filiventris Hsia, 1949
 L. flavipes Loew, 1862
 L. flaviventris Hsia, 1949
 L. flavobrunnea Hull, 1967
 L. formosana Enderlein, 1914
 L. fornicata Martin, 1957
 L. fragilissima Frey, 1937
 L. freyi Bromley, 1951
 L. fulvipes Bigot, 1879
 L. fumipennis Loew, 1871
 L. fumosa Janssens, 1954
 L. furculata Hsia, 1949
 L. fuscifacies Martin, 1964
 L. fuscipennis Blanchard, 1852
 L. galbicesta Martin, 1964
 L. geniculata (Macquart, 1850)
 L. globopyga Hull, 1967
 L. gracilis Loew, 1847
 L. guttiventris
 Schraalgrasjager Zetterstedt, 1842
 L. habilis Wulp, 1872
 L. helvola Loew, 1871
 L. hellii Unger, 1841
 L. hermelina Janssens, 1954
 L. hermonensis Theodor, 1980
 L. hesperis Martin, 1957
 L. hirticollis Wulp, 1872
 L. hirtipes Coquillett, 1904
 L. hopehensis Hsia, 1949
 L. hyacinthina Scarbrough, 1996
 L. incisuralis Loew, 1862
 L. insularis Janssens, 1954
 L. intima Williston, 1901
 L. inutilis Walker, 1857
 L. jamaicensis Farr, 1963
 L. javanensis Meijere, 1914
 L. judaica Janssens, 1969
 L. kamerlacheri Schiner, 1867
 L. kashgarica Paramonov, 1930
 L. keiseri Martin, 1964
 L. koshunensis Oldroyd, 1975
 L. krada Oldroyd, 1960
 L. lambertoni Bromley, 1942
 L. lanata Martin, 1957
 L. laoshanensis Hsia, 1949
 L. latestriata Becker, 1906
 L. lehri Hradský & Hüttinger, 1983
 L. lerneri Curran, 1953
 L. levis Wulp, 1872
 L. linearis Becker, 1906
 L. lineatus Scarbrough, 1996
 L. longicauda Hermann, 1917
 L. longicrinita Martin, 1964
 L. longifurcata Meijere, 1914
 L. longipes Walker, 1858
 L. longitibialis Efflatoun, 1937
 L. ludens Curran, 1927
 L. macedo Janssens, 1959
 L. macilenta Wulp, 1872
 L. maculipennis Hsia, 1949
 L. madagascariensis Frey, 1937
 L. magnicollis Walker, 1861
 L. martini Farr, 1963
 L. masaica Lindner, 1955
 L. medicesta Martin, 1964
 L. megafemur Hull, 1967
 L. melanomystax Janssens, 1954
 L. micropygialis Williston, 1901
 L. moluccana (Doleschall, 1857)
 L. montana Theodor, 1980
 L. multicincta Walker, 1851
 L. munda Walker, 1860
 L. murina Loew, 1862
 L. murinus Loew, 1862
 L. nartshukae Lehr, 1961
 L. nerophana Oldroyd, 1960
 L. niger Wiedemann, 1828
 L. nigra Hsia, 1949
 L. nitens Bromley, 1947
 L. nitida Macquart, 1826
 L. nitoris Martin, 1957
 L. nubeculosa Bigot, 1878
 L. obscuripennis Johnson, 1895
 L. obscuripes Loew, 1862
 L. occidentalis White, 1914
 L. odostata Oldroyd, 1960
 L. ophionea Frey, 1937
 L. pachypygialis Engel, 1925
 L. palawanensis Oldroyd, 1972
 L. palparis Loew, 1847
 L. pallipes von Roser, 1840
 L. panda Martin, 1957
 L. parvoclava Martin, 1957
 L. patula Martin, 1957
 L. pedania Walker, 1849
 L. pellucida Janssens, 1954
 L. penicillata Janssens, 1954
 L. petiola Martin, 1964
 L. pictipennis Loew, 1858
 L. pilicnemis Janssens, 1954
 L. piliensis (Oldroyd, 1972)
 L. pilosella Hermann, 1917
 L. plebeja Janssens, 1957
 L. prior Melander, 1947
 L. pubescens Curran, 1934
 L. pubicornis Loew, 1847
 L. puella Janssens, 1953
 L. pumila (Macquart, 1834)
 L. pyragra Janssens, 1957
 L. radialis Janssens, 1954
 L. recurva Martin, 1964
 L. roederi Williston, 1896
 L. rubida Wiedemann, 1821
 L. rufa Janssens, 1953
 L. rufescens Janssens, 1954
 L. ruficesta Martin, 1964
 L. rufirostris Loew, 1858
 L. rufithorax Meijere, 1913
 L. salina Lehr, 1972
 L. salvia Martin, 1957
 L. schaefferi Back, 1909
 L. schoutedeni Janssens, 1954
 L. sericea Janssens, 1954
 L. setifer Frey, 1937
 L. seyrigi Janssens, 1954
 L. signata Meijere, 1914
 L. similis Hsia, 1949
 L. simplex Bigot, 1878
 L. sinensis Hsia, 1949
 L. spadix Hsia, 1949
 L. spinitarsis Bromley, 1951
 L. spinulosa Meijere, 1914
 L. stackelbergi Lehr, 1961
 L. stichosoma Janssens, 1957
 L. straminea Becker, 1906
 L. subtilis
 Zuidelijke grasjager Loew, 1847
 L. suleymani Hasbenli & Candan & Alpay, 2006
 L. tarsalis Walker, 1861
 L. tenerrima Meijere, 1914
 L. tenuis Loew, 1858
 L. texana Bromley, 1934
 L. texanus Bromley, 1934
 L. tillyardi Hardy, 1935
 L. titanus Carrera, 1958
 L. tomentosa Oldroyd, 1972
 L. tornowii Brèthes, 1904
 L. triangulata Williston, 1901
 L. tricolor Walker, 1857
 L. trifasciata Meijere, 1914
 L. trimucronotata Hermann, 1917
 L. tropica Curran, 1934
 L. truncata Theodor, 1980
 L. turkmenica Paramonov, 1930
 L. ungula Martin, 1964
 L. unicolor (Doleschall, 1858)
 L. unihammata Hermann, 1917
 L. upembana Janssens, 1954
 L. urundiana Janssens, 1953
 L. varipes Wulp, 1880
 L. velutina Janssens, 1954
 L. vernalis White, 1914
 L. virgata Coquillett, 1904
 L. virgatus Coquillett, 1904
 L. vitripennis Schiner, 1867
 L. vorax Curran, 1934
 L. whitei Hardy, 1940

Примечания 

Ктыри